Дриццона () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 537 человек (2008 г.), плотность населения составляет 50 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 26034. Телефонный код — 0375.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.drizzona.cr.it/

Ссылки 
 http://www.comune.drizzona.cr.it/ 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/